Вита́лий Бо́ндарев:
 Бондарев, Виталий Евгеньевич (род. 1960) — украинский актёр.
 Бондарев, Виталий Николаевич (род. 1985) — украинский футболист.